Komarovka (Primórie), localitat del territori de Primórie, a Rússia
 Komarovka (Vorónej), localitat de la província de Vorónej, a Rússia
 Komarovka (Astracan), localitat de la província d'Astracan, a Rússia